Euell ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Euell (* 1977), jamaikanisch-englischer Fußballspieler
 Julian Euell (1929–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker und Soziologe